Richard Jobson  ist der Name folgender Personen:

* Richard Jobson (Entdecker), englischer Entdecker 
 Richard Jobson, bekannt als Dickie Jobson (1941–2008), jamaikanischer Filmemacher und Künstleragent
 Richard Jobson (Musiker) (* 1960), schottischer Musiker und Regisseur
 Richard Jobson (Fußballspieler) (* 1963), englischer Fußballspieler